Заболо́тное () — село на Украине, находится в Тульчинський р-н Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521982601. Население по переписи 2001 года составляет 13979 человек. Почтовый индекс — 24631. Телефонный код — 4340.
Занимает площадь 1,8 км².

Село получило сегодняшнее название в честь выдающегося украинского микробиолога Заболотного, который родился в нём в 1866 году. В селе сохранился дом, где родился учёный, работает мемориальный музей.

Расстояние по прямой до райцентра составляет около 10 км, автодорогами — 48,5 км, путь частично совпадает с автотрассой Т 0202.

Религия 
В селе действует Свято-Николаевский храм Крыжопольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
24631, Винницкая область, Тульчинський р-н, с. Заболотное, ул. Ленина, 21, тел. 2-86-42; 2-86-31

Примечания

Ссылки 
 Заболотное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Крыжопольского района